Europamästerskap 1983 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1983
Europamästerskapen i fälttävlan 1983
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1983
Europamästerskapen i konståkning 1983
Europamästerskapen i simsport 1983
Europamästerskapet i basket för herrar 1983
Europamästerskapet i basket för damer 1983
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1983
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1983
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1983
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1983